Elgg oder elgg kann Folgendes bedeuten:
 Elgg, politische Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
 Schloss Elgg, Schloss in oben genannter Schweizer Gemeinde
 Faustball Elgg (abgekürzt FB Elgg), Faustballverein in oben genannter Schweizer Gemeinde
 teaterverlag elgg, Schweizer Theaterverlag mit Sitz in Belp, Kanton Bern

Siehe auch:
 Elg
 Elk
 Elk Creek (Begriffsklärung)
 Elks (Begriffsklärung)